est la formule brute de plusieurs isomères.

 Ester
 salicylate de méthyle ou ortho-hydroxybenzoate de méthyl, numéro CAS 
 4-hydroxybenzoate de méthyle ou méthylparabène, numéro CAS 

 Acide
 acide mandélique, numéro CAS 

 Aldéhyde
 vanilline, numéro CAS 
 isovanilline, numéro CAS